Пюизегю́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Флёранс. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32337.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 70 км западнее Тулузы, в 15 км к северу от Оша.

На востоке коммуны протекает река Жер.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 76 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 44 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 36 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 81,8 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 36 активных жителей работали 33 человека (14 мужчин и 19 женщин), безработных было 3 (3 мужчин и 0 женщин). Среди 8 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер